Filmek
 A kölyök (1921), Charlie Chaplin filmje
 Kölyök (1959), Szemes Mihály és Markos Miklós filmje
 A kölyök (2000), Jon Turteltaub filmje

Irodalom
 A kölyök (1971), Arkagyij és Borisz Sztrugackij regénye

Zene
A kölyök, Charlie Chaplin filmje alapján készült musical

Személyek
 Billy, a Kölyök, alias Henry McCarty, alias William H. Bonney (1859–1881), vadnyugati gyilkos
 Sundance kölyök, alias Harry Longbaugh (1866–1909), cowboy, vonatrabló
 Kölyök, Révész Sándor magyar zenész beceneve